Мирза Исрафил Махир () — азербайджанский поэт XIX века, участник общества «Фёвджул-фюсаха».

Творчество 
Мирза Исрафил Махир, в юности в совершенстве изучивший персидский язык, свободно писал стихи на этом языке, а также на своем родном азербайджанском. Из литературного наследия поэта в сборнике «Ленкоранские поэты» даны стихи, написанные Гаибу и Хамуши, сатира сына Моллы Сяхбана Таиба, три строки из газели, написанные на персидском языке.

Примечания 

Родившиеся в Ленкорани
Умершие в Ленкорани
Поэты XIX века
Поэты XX века
Поэты Азербайджана
Азербайджанские поэты
Тюркские поэты